Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2019 года прошёл под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Дохе (Катар). Этот турнир стал 17-м по счёту чемпионатом мира.

Российские легкоатлеты на втором чемпионате мира подряд выступали как «Авторизованные нейтральные атлеты» (). Они получали индивидуальный допуск к соревнованиям от ИААФ в связи с дисквалификацией Федерации лёгкой атлетики России, обвинённой в  махинациях с допинг-пробами спортсменов. Всего от России было допущено 30 спортсменов (13 мужчин и 17 женщин) в 18 дисциплинах.

Выбор города 
На проведение чемпионата претендовало 3 города: Барселона, Юджин и Доха. Ни один из этих городов на тот момент ни разу не принимал мировое первенство. 18 ноября 2014 года ИААФ объявила место проведения турнира. Юджин получил право на проведение чемпионата мира 2022 года.

Призёры

Мужчины

Женщины

Микст

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 

 Doha World Championships 2019
 IAAF World Championships

2019
Спорт в Катаре в 2019 году
Международные спортивные соревнования в Дохе
Чемпионаты мира в 2019 году
Сентябрь 2019 года
Октябрь 2019 года
Чемпионаты мира в Катаре
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Катаре
Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2019